Амлен — фамилия. Известные носители:

 Амлен, Марк-Андре (; род. 1961) — канадский пианист и композитор.
 Амлен, Франсуа (; род. 1986) — канадский шорт-трекист, чемпион мира и зимних Олимпийских игр.
 Амлен, Шарль (; род. 1984) — канадский шорт-трекист, чемпион мира и дважды чемпион зимних Олимпийских игр.

См. также 
 Амли, Эгиль Йоханнес (1920–2014) – норвежский дипломат.